Morille kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Morille (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Morille (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar